Quersin ist der Familienname der folgenden Personen:

 Benoît Quersin (1927–1993), belgischer Jazz-Bassist und Musikethnologe
 Henri Quersin (1863–1944), belgischer Sportschütze